Benson & Hedges Championship 1995 — профессиональный нерейтинговый снукерный турнир, проходивший с 6 по 14 ноября 1995 года в Эдинбурге (Шотландия). Победителем турнира и игроком, получившим право сыграть на Мастерс 1996, стал Мэттью Стивенс, обыгравший в финале Пола Макфилипса со счётом 9:3.

Результаты

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker 
 Некоторые другие данные о турнире в Архиве Криса Тёрнера 

1995 год в снукере
Benson & Hedges Championship